Весёлое () — село,
Дибровский сельский совет,
Миргородский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323281803. Население по переписи 2001 года составляло 4 человека.

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутора Гадючие

Географическое положение 
Село Весёлое примыкает к селу Шпаково, находится в 0,5 км от села Дибровка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания